La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública del Consell de la Generalitat Valenciana és un departament o conselleria amb les competències en matèria d'hisenda, sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, funció pública i tecnologies de la informació i comunicació de l'Administració.

Es tracta d'un departament creat a la VIII legislatura de l'etapa autonòmica després d'agrupar en aquesta competències integrades en conselleries distintes i actualment desaparegudes: la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Des de 2015 el conseller d'Hisenda i Model Econòmic és Vicent Soler i Marco.

Estructura orgànica 
Aquesta conselleria queda estructurada en els òrgans superiors següents:
 Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Pressupostos
 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública

Històric de competències 
Des del 7 de desembre de 2012 i fins al 12 de juny de 2014, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana tenia assignades les competències en matèria d'hisenda, sector públic empresarial valencià, funció pública i tecnologies de la informació i comunicació de l'administració.

A partir del 12 de juny de 2014, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana assumeix també les competències en matèria de sector públic fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat.

Llista de conselleres i consellers

Referències

Enllaços externs 
 

Conselleries de la Generalitat Valenciana